Howarth kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Gard Howarth
 Willis Openshaw Howarth

Robotskapade auktorsförkortningar